Болнисский крест (, Болнури джвари) — тип крестов, наиболее широко известных и используемых в Грузии с V века.

Впервые в Грузии такой крест был изображён на восточном фасаде храма Болниси-Сиони, построенном в конце V века в Квемо Картли, исторической провинции Грузии, в эпоху правления царя Вахтанга Горгасали.

Название идёт от формы креста, который применялся в отделке Болнисского Сиона — первой подлинной базилики раннехристианской Грузии (базилика была сооружена на берегу реки Поладаури, в 70 км от Тбилиси, неподалёку от посёлка Болниси). Болнисские кресты вырезаны по камню на пилястрах, апсидах, столбах храма.

Болнисский крест представляет собой равнобедренный крест, вычерченный сегментами круга — vesica piscis, с расширяющимися рукавами. Кресты такой формы заключаются, как правило, в круглую раму. Считается, что такой крест восходит ко временам правления римского императора Константина Великого (306—337), который в 313 году Миланским эдиктом допустил свободное исповедание христианства. В Грузии используется повсеместно наравне с крестом святой Нины.

См. также 
 Vesica piscis
 Крест святой Нины

Литература 
 Всеобщая история искусств. Т. 2. — М.: Искусство, 1960.
 Mačavariani E. Bolnisis sionis samšeneblo carcera. — T’bilisi: Mec’niereba, 1985.

 
Типы крестов
Религиозные символы